Andrews Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Andrews Island (New Haven County, Connecticut)
 Andrews Island (New London County, Connecticut)
 Andrews Island (Georgia)
 Andrews Island (Maine)
 Andrews Island (Michigan)
Siehe auch:
 Andrée-Insel